Horizont, een begrip uit de stratigrafie
 Bodemhorizont of horizont, een begrip uit de bodemkunde

Zie ook 
 Horizon (doorverwijspagina)